Албанија је прву пут, на Песми Евровизије учествовала 2004. године.

Представници

Гласање (2004-2019) 
Албанија је 12 поена у финалима дала:

Галерија

Спољашње везе 
 Званилни сајт Песме Евровизије
 Текстови песама

Албанија
Песма Евровизије